Libel (1959) brit filmdráma Anthony Asquith rendezésben
 Csehország
 Libel, település a Rychnov nad Kněžnou-i járásban